Diese Liste enthält alle Spiele der schottischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der schottischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der schottischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der schottischen Mannschaft
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Am. = Amateure
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1872 bis 1879

1880 bis 1889

1890 bis 1899

1900 bis 1909

1910 bis 1914

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1946 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Bilanz 
Die Spielbilanzen der schottischen Nationalmannschaft gegen die einzelnen Ländermannschaften. Endet ein Spiel nach regulärer Spielzeit oder nach Verlängerung, wird es entsprechend dem Resultat gewertet; im Elfmeterschießen entschiedene Partien zählen im Folgenden als Unentschieden. Grundlage für die Bilanzstatistik ist die Ergebnisdatenbank des schottischen Fußballverbandes SFA.

Legende 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der schottischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 scottishfa.co.uk: Ergebnisdatenbank des schottischen Fußballverbandes (englisch)
 rsssf.com: Liste der schottischen Länderspiele (englisch)
 de.fifa.com: FIFA-Ergebnisliste (Zeitraum manuell einzustellen)

Fußnoten 

!Landerspiele der Nationalmannschaft
Schottland